

Astronomia
 2004 Lexell – asteroide della fascia principale
 Cometa Lexell – cometa periodica
 Cratere Lexell – cratere lunare

Persone
 Anders Johan Lexell – astronomo russo